ТФН — многозначная аббревиатура:
 тфн — телефон
 ТФН — толерантность к физической нагрузке
 ТФН — теплофикационная насосная станция

См. также 
  — аббревиатура латиницей